Зеленецкий — русско-польская фамилия; имеет женскую форму Зеленецкая. Известные носители:

 Зеленецкий, Александр Александрович (1886—1960) — участник Белого движения, командир бронепоездов «Иоанн Калита» и «Единая Россия», полковник.
 Зеленецкий, Владимир Серафимович (1937—2013) — советский и украинский учёный-правовед, специалист в области уголовного процесса.
 Зеленецкий, Игорь Львович (1930—2022) — российский художник-монументалист.
 Зеленецкий, Константин Петрович (1812—1858) — профессор Ришельевского лицея.
 Зеленецкий, Николай Михайлович (1859—1923) — русский ботаник.

Прочее 
 Мартирий Зеленецкий (ум. 1603) — основатель Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря.